Łochów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Żelechlinek 
 Łochów – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów 
 Łochów – osada wiejska wchodząca w skład wsi Boguszyn w woj.dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Łochów – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim
 Łochów – dawna gromada w powiecie węgrowskim w województwie warszawskim
 Łochów – stacja kolejowa w Łochowie, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Łochów, Łochów Nowy